English Open 2016 – siódmy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2016/2017. Rozegrany w dniach 10–16 października 2016 roku w EventCity w Manchesterze (Anglia).

Nagrody 
Zwycięzca: 70 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 6000 £
Runda 3: 3500 £
Runda 2: 2500 £

Najwyższy break turnieju: 2000 £

Łączna pula nagród: 366 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 147  Alfie Burden
 140  Li Hang
 139, 125, 121, 102  Neil Robertson
 138, 136, 136, 134, 106  Liang Wenbo
 138  Allister Carter
 138  Mark Williams
 136  Tian Pengfei
 135, 106, 102  Xiao Guodong
 134, 132, 120  Judd Trump
 134  Joe Perry
 132  Mark Allen
 130, 107  Zhao Xintong
 130, 106  Chris Wakelin
 130  Zhang Anda
 126, 117, 110  Stephen Maguire
 126  Kritsanut Lertsattayathorn
 125  Mark Joyce
 122  Anthony McGill
 121  Ian Preece
 118, 103  Kyren Wilson
 116, 116  Stuart Bingham

 116, 115  Ricky Walden
 115  Martin Gould
 114, 103  John Higgins
 114  Barry Hawkins
 113  Zhou Yuelong
 112  Scott Donaldson
 111, 102  David Gilbert
 111  Duane Jones
 110  Ronnie O’Sullivan
 108, 106  Ding Junhui
 108  Shaun Murphy
 107  Tom Ford
 107  Ben Woollaston
 105  Michael Holt
 105  Ross Muir
 104  Allan Taylor
 103, 100  Marco Fu
 101  Rory McLeod
 100  Ryan Day
 100  Rod Lawler

Linki zewnętrzne 
 English Open 2016 na portalu snookerworld.pl

Bibliografia 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Sport w Manchesterze
2016 w Anglii
English Open
2016 w sporcie